Gólem agyagból készült, varázsigék segítségével életre keltett emberi alak
 Gólem (1915) Gustav Meyrink regénye
 A gólem (1920) fekete-fehér némafilm, német fantasztikus thriller
 Gólem (1969) Isaac Bashevis Singer regénye